Tasawaq peut désigner :
 les Tasawaq, une population du Niger
 le tasawaq, un dialecte du songhaï